Casa Colorada kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Casa Colorada, Chihuahua, 
 Casa Colorada, Michoacán de Ocampo, Epitacio Huerta, 

Robotskapade Mexikoförgreningar